ITL puede referirse a:
 Instituto Tecnológico de La Laguna, un centro educativo de La Laguna, México;
 Código ISO 4217 de la lira italiana, la moneda oficial de Italia entre 1861 y 2002; o
 Inyección translunar, una maniobra de propulsión utilizada para colocar una nave espacial en una trayectoria hacia la Luna.